trik – sposób, aby uzyskać efekt iluzjonistyczny
 trik – sztuczka wykonywana na deskorolce, snowboardzie, rolkach lub rowerze